Cerro Gordo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Gordo Township (Illinois)
 Cerro Gordo Township (Minnesota)
 Cerro Gordo Township (North Carolina)